16. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się 6 września 1936 w szwajcarskim mieście Berno. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1923 i 1929). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1936 w kolarstwie
1936 w Europie
Kolarstwo w Szwajcarii
Sport w Bernie
Historia Berna